Seelhoff ist der Name von

 Frank Seelhoff (* 1963), deutscher Verwaltungswirt und Schauspieler

Siehe auch

 Seelhof